Dawna Gospoda pod Turkiem (także Kamienica pod Turkiem) – kamienica znajdująca się w Toruniu.

Lokalizacja 
Kamienica znajduje się na terenie Zespołu Staromiejskiego, w południowej pierzei Rynku Staromiejskiego, pod numerem 5.

Historia 
Jest to kamienica o eklektycznej elewacji z dekoracyjnym i żeliwnym balkonem. Kiedyś mieściła się tam gospoda flisacka, zaś w wieku XIX jej tradycję przejęła urządzona na parterze restauracja, która została zlikwidowana w okresie okupacji. W piwnicach, które się zachowały można oglądać sklepienia w stylu gotyckim. W gospodzie odbywały się obrzędy pasowania na flisaków (fryców), którzy po raz pierwszy spławiali drewno do Gdańska.

Budynek jest objęty ochroną konserwatorską jako element historycznego układu urbanistycznego Starego i Nowego Miasta.

Zobacz też 
 Zabytki w Toruniu
 Turystyka w Toruniu

Przypisy 

Kamienice w Toruniu